Прохла́дное — посёлок в Славском городском округе Калининградской области.

История 
В 1753 году в Калльнингкене из булыжника была построена кирха.

В 1938 году Калльнингкен был переименован в Херденау, в 1946 году — в посёлок Прохладное.

До 2015 года Входил в Ясновское сельское поселение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Славского района